Il singolare dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 1994 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Anders Järryd era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Kenneth Carlsen.

Michael Stich ha battuto in finale 4–6, 6–3, 6–0, Wayne Ferreira.

Teste di serie

  Michael Stich (campione)
  Goran Ivanišević (semifinali)
  Magnus Gustafsson (secondo turno)
  Boris Becker (primo turno)

  Wayne Ferreira (finale)
  Aleksandr Volkov (quarti)
  Karel Nováček (secondo turno)
  Jonas Svensson (quarti)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1994
ATP Tour 1994